Großformat steht für:

 Großformat (Fotografie): Bezeichnung für ein Aufnahmeformat in der Fotografie.
 Zeitungsformate gemäß DIN 16604.

Siehe auch:
 Großformate
 Giclée
 Papierformat